Leonor de Orleans-Braganza (Jacarézinho, 20 de mayo de 1953) es miembro de la Familia Imperial Brasileña y desde 2005 Princesa de Ligne como esposa de Miguel, XIV Príncipe y Jefe de la Casa de Ligne, una de las familias nobles belgas y europeas más antiguas y prestigiosas. La octava hija del pretendiente al trono brasileño, Don Pedro Henrique de Orleans-Braganza, entonces Jefe de la Casa Imperial de Brasil, y la princesa María Isabel de Baviera. En 1981 se casó con Miguel, entonces príncipe heredero de Ligne.

Biografía 

Es la octava de los doce hijos de Pedro Enrique de Orleans-Braganza (1909-1981), jefe de la familia imperial entre 1921 y 1981, y de la princesa María Isabel de Baviera (1914-2011), nieta de Luis III, último rey de Baviera. Su hermano mayor, Beltrán, es el actual pretendiente al trono de Brasil y jefe de la rama Vassouras de la Casa Imperial del Brasil.

Leonor es licenciada en historia por la universidad católica de Río de Janeiro.

Matrimonio y descendencia 

Leonor contrajo matrimonio el 10 de marzo de 1981 con Miguel, XIV Príncipe de Ligne, en la ciudad de Río de Janeiro. Miguel es el hijo mayor de Antonio, XIII Príncipe de Ligne y de su esposa, la princesa Alicia de Luxemburgo (hija menor de la Gran Duquesa Carlota de Luxemburgo y del príncipe Félix de Borbón-Parma). A pesar de la diferencia de estatus, siendo Orleans-Braganza una casa real depuesta y Ligne una casa noble, el príncipe Pedro Enrique consideró el matrimonio no morganático. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos:

 Princesa Alicia de Ligne (n. 3 de julio de 1984) quien contrajo matrimonio el 18 de junio de 2016 en el Castillo de Belœil, Henao, con el Conde Guillermo Aymar Manuel de Dampierre (n. el 4 de mayo de 1985), sobrino nieto tercero de Emanuela de Dampierre, duquesa de Segovia, tía política del rey Juan Carlos I de España. Tienen una hija:
 Condesa Olimpia de Dampierre (n. el 21 de diciembre de 2017).
 Príncipe Enrique Antonio de Ligne (n. 1 de marzo de 1989).

Aunque sus hijos no son príncipes de Brasil, están en la línea de sucesión al trono brasileño.

A pesar de vivir en Bélgica, la princesa Leonor visita con frecuencia Brasil, donde viven sus hijos y nacieron sus nietos, y ocasionalmente participa en eventos relacionados con el movimiento monárquico nacional.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel (27/10/2012).

Ancestros

Fuentes 

 en:Eleanora, Princess of Ligne

Enlaces externos 
 (en portugués) Casa Imperial do Brasil (Enlace roto)
 (en portugués) Página oficial del Instituto Brasileño de Estudios Monárquicos Consultado el 24 de enero de 2011

Casa Imperial de Brasil
Príncipes de Brasil
Dinastía de Orleans
Casa de Braganza
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel